Molinetto ima više značenja:
 Molinetto, Alessandria
 Molinetto, Biella
 Molinetto, Brescia
 Molinetto, Lucca
 Molinetto, Macerata
 Molinetto, Milano
 Molinetto, Padova
 Molinetto, Parma
 Molinetto, Pistoia
 Molinetto, Varese